New Finer steht für folgende Fahrzeugmodelle:
 New Finer Plymouth
 Pontiac New Finer, siehe Pontiac New Series